Ву́лиця Павла Скоропадського (також вулиця Гетьмана Скоропадського) — назва вулиць у різних населених пунктах України.

Вулиця Павла Скоропадського 
 Вулиця Павла Скоропадського у місті Бердичів
 Вулиця Павла Скоропадського у місті Біла Церква
 Вулиця Павла Скоропадського у місті Вінниця
 Вулиця Павла Скоропадського у місті Жашків
 Вулиця Павла Скоропадського у місті Звенигородка
 Вулиця Павла Скоропадського у місті Ізмаїл
 Вулиця Павла Скоропадського у місті Ізюм
 Вулиця Павла Скоропадського у місті Київ
 Вулиця Павла Скоропадського у місті Луцьк
 Вулиця Павла Скоропадського у місті Рівне
 Вулиця Павла Скоропадського у місті Харків

Вулиця Гетьмана Скоропадського 
 Вулиця Гетьмана Скоропадського у місті Кам'янець-Подільський
 Вулиця Гетьмана Скоропадського у місті Ковель
 Вулиця Гетьмана Скоропадського у місті Малин

Вулиця Гетьмана Павла Скоропадського 
 Вулиця Гетьмана Павла Скоропадського у місті Суми
 Вулиця Гетьмана Павла Скоропадського у місті Хмельницький

Вулиця Скоропадського 
 Вулиця Скоропадського у місті Ватутіне
 Вулиця Скоропадського у місті Трускавець
 Вулиця Скоропадського у місті Чернігів

Вулиці, названі на честь людей